Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1991 – zawody w skokach narciarskich przeprowadzone w dniach 7–9 marca 1991 w ramach mistrzostw świata juniorów w Reit im Winkl.

Złoty medal indywidualnie zdobył Martin Höllwarth, który wyprzedził Tomáša Godera i Damjana Frasa.

W konkursie drużynowym najlepsza okazała się reprezentacja Czechosłowacji, która wystąpiła w składzie: Tomáš Goder, David Jiroutek, Milan Kučera, Roman Lukeš. Srebro zdobyli reprezentanci Finlandii, a brąz – Francji.

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (9.03.1991)

Konkurs drużynowy (7.03.1991)

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 http://www.wyniki-skoki.hostingasp.pl/Konkurs.aspx?season=1991&id=19&rodzaj=M
 http://www.wyniki-skoki.hostingasp.pl/Konkurs.aspx?season=1991&id=20&rodzaj=M

1991